Kallipolis (griechisch Καλλίπολις; lateinisch Callipolis) ist der Name folgender Städte:

 Kallipolis in Thrakien, heute Gelibolu
 Kallipolis am Golf von Tarent, heute Gallipoli (Apulien)
 Kallipolis (Karien), Stadt in Karien am Golf von Gökova
 Kallipolis (Lokris), Stadt in Lokris, Griechenland
 Kallipolis (Sizilien), Stadt auf Sizilien
 Callipolis (Tarragona), Stadt in Spanien

Siehe auch:
 Titularbistum Callipolis